Оле́г Гео́ргиевич Большако́в (, Тверь — , Санкт-Петербург) — советский и российский , -,  и , главный научный сотрудник ИВР РАН. Доктор исторических наук (1974), профессор (1992), заслуженный деятель науки РФ (1997), лауреат Государственной премии РФ (2002).

Биография 
В 1946 году поступил на арабское отделение восточного факультета Ленинградского государственного университета, в 1951 году окончил его по специальности «история арабских стран» и был зачислен в аспирантуру Государственного Эрмитажа. После второго курса работал в Пенджикентском отряде Согдийско-таджикской археологической экспедиции АН.

13 ноября 1954 года защитил кандидатскую диссертацию «Поливная керамика Мавераннахра VIII—XII вв. как историко-культурный памятник», в которой впервые провёл стилистическую и хронологическую систематизацию соответствующего материала. Он также прочитал считавшиеся непонятными арабские афористические надписи.

С декабря 1954 года работал старшим научным сотрудником Отдела Востока Государственного Эрмитажа, а с декабря 1956 — младшим научным сотрудником Сектора археологии Средней Азии и Кавказа Института истории материальной культуры.

Участвовал в раскопках раннесредневекового Пенджикента. Зимой 1961—62 и 1962—63 гг. он участвовал в работах Советской Нубийской археологической экспедиции. Большаков также был участником Советской археологической экспедиции в Ираке.

С октября 1966 года работал в Арабском кабинете Ленинградского отделения Института народов Азии (Института востоковедения) АН СССР.

В июне 1974 года защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук «Город Средней Азии в конце VIII — начале XIII вв.».

С августа 1986 года — ведущий научный сотрудник, с мая 1996 года — главный научный сотрудник. С 19 октября 1992 года — профессор.

Сын Андрей (род. 1958) — египтолог, профессор СПбГУ.

Основные работы 
Является автором книг по истории Арабского халифата, ислама и т. д.

 Ислам и изобразительное искусство // Труды Гос. Эрмитажа, т. X, 1969, 142—153.
 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131—1153 гг.). Публикация О. Г. Большакова и А. Л. Монгайта. М., 1971, 5-83, 131—134. (Перевод на венгерский яз. Будапешт, 1985, 11-91).
 Хронология восстания Муканны / История и культура народов Средней Азии, М., 1976, 90-98.
 Бухара времени Ибн Сины / Письменные памятники и проблемы культуры Востока. Ч. III, 1981, 6-24
 Суеверия и мошенничества в Багдаде XIII в. // Ислам: Религия, общество, государство. Сборник статей. / Отв. ред. П. А. Грязневич и С. М. Прозоров. М.: Наука, ГРВЛ, 1984, 144—148.
 
 ал-‘Аббасийун (или бану ал-‘Аббас) [Большаков О. Г.] // Ислам. Энциклопедический словарь / отв. ред. С. М. Прозоров. М.: Наука. ГРВЛ, 1991.
 
 The Petersburg Manuscript of Hariri’s «Maqamat» and its Place in the History of the Arab Painting // Manuscripta Orientalia. Vol. 3, No 4, December 1997. P. 59-66
 
 Средневековый город Ближнего Востока VII-середина XIII в. Социально-экономические отношения. М., 1984. 344 с. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
 История Халифата [2 тома]. СПб.: Гуманистика, 2006. 600 с.
 
 
 Миниатюры петербургской рукописи «Макам» ал-Харири / Науч. ред. А. О. Большаков. СПб.: Славия, 2018. 256 с., 177 илл. ISBN 978-5-9501-0279-0

Награды и звания 
 С 17 ноября 1997 года — «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
 5 августа 2002 г. стал лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники за цикл трудов «Социально-экономические отношения раннесредневекового Ближнего Востока и история раннего ислама».

Примечания

Ссылки 
 Олег Георгиевич Большаков на сайте ИВР РАН

Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Сотрудники ИВР РАН
Сотрудники ИИМК РАН
Авторы энциклопедий и словарей
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета